

Musica 
 The White Room – album dei KLF del 1991
 The White Room – album di Jonathan Thulin del 2012

Televisione 
 The White Room – serie televisiva britannica
 The White Room – serie televisiva australiana

Pagine correlate 
 White Room (disambigua)